Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 2. Светском првенству у атлетици на отвореном 1987. у Риму, (Италија) је одржано 30. и 31. августа на Олимпијском стадиону Олимпико.

Титулу светске првакиње из 1983. у Хелсинкију бранила је Тина Лилак из Финске.

Земље учеснице 
Учествовале су 31 атлетичарка из 22 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
{| class="wikitable" width=75%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1987.
|-
| Светски рекорд
| Петра Фелке
| 
| 78,90
| Лајпциг, Источна Немачка
| 29. јул 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Тина Лилак
| 
| 70,82
| Хелсинки, Финска
| 13. август 1983. 
|-
| Најбољи резултат сезоне
| rowspan="2" | Петра Фелке
| rowspan="2" | 
| rowspan="2" | 78,90
| rowspan="2" | Лајпциг, Источна Немачка
| rowspan="2" | 29. јул 1987.
|-
| Европски рекорд
|-
! colspan="6" |Рекорди остварени на Светском првенству 1987.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Фатима Вајтбред
| 
| 76,64| Рим, Италија
| 6. септембар 1987. 
|}

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Такмичење је одржано 5. септембра 1987. године. Такмичарке су биле подељене у две групе у која су имале по три бацања. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 64,00 метра (КВ), коју је испунило 5 такмичарки, а 7 по основу постигнутог резултата (кв''').,,

Финале 
Такмичење је одржано 6. септембра 1987. године у 17:30.,,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 1987. на сајту WA
 Резултати у бацању копља на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1987.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном